ЧИС:
 ЧИС — частотно-импульсный сигнал
 ЧИС — часть интендантской службы
 Чис — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, подчиняется административному центру Тренто.